Davide Pulici (1964), critico cinematografico e saggista italiano
 Felice Pulici (1945-2018), dirigente, allenatore e calciatore italiano di ruolo portiere
 Ignazio Pulici, chiamato anche Ignazio Pollice (...-1705) – compositore italiano di epoca barocca
 Paolo Pulici (1950), allenatore e calciatore italiano di ruolo attaccante